Atto bezeichnet

 einen Einheitenvorsatz (10−18), siehe Vorsätze für Maßeinheiten

und ist ein Name. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Atto (Spoleto) († 663), dux des langobardischen Herzogtums Spoleto
 Atto (Speyer), Bischof von Speyer (ca. 701 bis 709)
 Atto von Freising († 810/811), Bischof von Freising
 Atto von San Marco, Kardinalpriester, siehe Breviarium canonum Attos 
 Atto von Vercelli (auch Atto II.; * um 885; † 960/961), Bischof des norditalienischen Bistums Vercelli
 Adalbert Atto von Canossa († 13. Februar 988), erster Graf von Canossa
 Atto von Pistoia (* um 1070 bis 1080; † um 1143 bis 1155), Bischof von Pistoia, Heiliger

Siehe auch:
 Atto-Turm, Turm inmitten des brasilianischen Amazonas-Regenwalds zur  Erforschung der Biosphäre Regenwald  („Amazonian Tall Tower Observatory“)
 Ato